

Onomastica
 Bonaldo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Elisa Bonaldo – ex cestista italiana
 Elisa Bonaldo – rugbista a 15 italiana
 Fernando Bonaldo – ex nuotatore, cestista e atleta paralimpico italiano